7 de Dezembro steht für folgende Aldeias in Dili (Gemeinde), Osttimor:
 7 de Dezembro (Santa Cruz)
 7 de Dezembro (Madohi)